William Congreve (1670-1729) – drammaturgo inglese
William Congreve (1772-1828) – inventore inglese